Oumou Coulibaly (née en 1958), femme politique malienne, membre du parti Sadi
Oumou Coulibaly (née vers 1964), femme politique malienne, membre du parti APR